Anastasia
Anastasia (namn) – ett grekiskt kvinnonamn
Storfurstinnan Anastasia (1901–1918), dotter till Rysslands siste tsar Nikolaj II
Anastasia av Kiev (1074–1096), drottning av Ungern
Anastasia Romanovna (1530–1560), gift med Rysslands förste tsar Ivan IV
Anastasia (helgon) (–ca 304), en romersk kvinna

824 Anastasia – en asteroid

Se även
Anastacia (1968–), amerikansk sångerska